

Tablica 

Zelena boja - izborili nastup za play off.

Crvena boja - izborili nastup za play out.

Prvi dio natjecanja

Izvori

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2007./08.
 2. HVL 2008.

2008